Sumber kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sumber, Cirebon, ort och distrikt i Jawa Barat, 
 Kelurahan Sumber (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Sumber (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,86, long 111,23), 
 Desa Sumber (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,71, long 109,81), 
 Desa Sumber (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 111,55), 
 Desa Sumber (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 111,45), 
 Desa Sumber (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,07, long 112,14), 
 Kecamatan Sumber (distrikt i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Sumber (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,09, long 114,34), 

Robotskapade Indonesienförgreningar